

Patronyme

 Antoine de Cournand est un écrivain français du 
 Gilberte Cournand, journaliste et critique de danse, galeriste française.
 André Frédéric Cournand, (1895-1988) est un biologiste et médecin américain d'origine française.